Rejon tulczyński (ukr. Тульчинський район) – jednostka administracyjna Ukrainy, w składzie obwodu winnickiego.

Rejon na powierzchnię 1120 km², zamieszkuje go około 64 927 osób.

W skład rejonu wchodzą:
 1 miasto (Tulczyn)
 2 osiedla typu miejskiego
 39 gmin
 9 przysiółków

Miejscowości rejonu

Zobacz też 
 obwód winnicki
 gmina Peczera

Przypisy

Bibliografia 
 http://www.vinrada.gov.ua/tulchinskiy_rayon.htm